Kormus (gr. kormós pień):
 Inaczej: organizm kolonijny – polimorficzna, silnie scalona kolonia zwierząt utworzona z podzielonych funkcjonalnie osobników o wysokiej specjalizacji. W kormusach rurkopławów (Siphonophora) występują osobniki hydrostatyczne, odżywiające i rozmnażające. Mniejsze grupy funkcjonalne polipów rurkopławów nazywane są kormidiami (cormidium).
 Ciało rośliny charakteryzujące się wysokim stopniem organizacji.

Zobacz też 
 polikormon

Przypisy